Руслан Хажисмелович Апеков () — российский футболист, нападающий футбольного клуба «Краснодар», выступающий на правах аренды за «Акрон».

Биография 
Футболом начал заниматься в нальчикском «Спартаке». В 2014 году перешёл в академию «Краснодара». С 2018 года игрок «Краснодара-2», дебютировал в первенстве ПФЛ 7 мая 2018 года в игре с «Аланией», выйдя в середине второго тайма вместо Леона Сабуа. Сезон 2018/19 в составе «Краснодара-3» провёл в ПФЛ. 7 сентября 2019 года сыграл свой первый матч в ФНЛ против «Спартака-2», заменив на 83-й минуте Арутюна Григоряна.

12 декабря 2021 года дебютировал в составе «Краснодара» в Премьер-лиге в матче с «Нижним Новгородом», появившись на поле вместо Владимира Ильина в конце встречи.

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Краснодар»

Футболисты России
Игроки ФК «Краснодар-2»
Игроки ФК «Краснодар-3»
Игроки ФК «Краснодар»
Игроки ФК «Акрон»